Make Me a Supermodel puede referirse a:

 Make Me a Supermodel (Reino Unido) versión original del programa.
 Make Me a Supermodel (Estados Unidos) versión americana del show.
 Make Me a Supermodel (Australia) versión australiana del show.